Edson Antonio Gutiérrez Moreno (ur. 19 stycznia 1996 w Salamanca) – meksykański piłkarz występujący na pozycji obrońcy, od 2018 roku zawodnik meksykańskiego Monterrey.

Bibliografia 
Edson Gutiérrez , [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2023-01-17].

Edson Gutiérrez , [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2023-01-17].

Przypisy 

Meksykańscy piłkarze
Urodzeni w 1996